Classic Grand Besançon Doubs 2022 var den 2. udgave af det franske cykelløb Classic Grand Besançon Doubs. Det 177,5 km lange linjeløb blev kørt i departementet Doubs den 15. april 2022 med start i Besançon og mål i Montfaucon. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2022. Løbet blev vundet af spanske Jesús Herrada fra .

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022
UCI Europe Tour 2022